Hiszpania:
 Éller – miejscowość

Niemcy:
 Eller – dzielnica Düsseldorfu
 Eller – rzeka, dopływ Rhume

Osoby:
 Cássia Eller – brazylijska piosenkarka
 Fabiano Eller – brazylijski piłkarz
 Lars Eller – duński hokeista
 Mads Eller – duński hokeista
 Walton Eller – amerykański sportowiec

Inne:
 Eller – pałac
 Eller – ród

Zobacz też:
 Düsseldorf-Eller
 Ediger-Eller